Rasūlābād kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rasūlābād (ort i Indien, Unnao), Uttar Pradesh, 
 Rasūlābād (ort i Indien, Kanpur Dehat), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar